Руджеро:

 Руджеро — остинатная модель в музыке различных песенных и импровизационно-вариационных жанров.
 Руджеро, Антонелла (род. 1952) — итальянская певица, с 1975 по 1989 год — вокалистка группы Matia Bazar.
 Руджеро, Гаэтано де (1816—1896) — итальянский куриальный кардинал и папский сановник.
 Руджеро, Джером (род. 1977) — итальянский модельер, известный мастер мужской одежды.
 Руджеро, Ренато (1930—2013) — итальянский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Италии (2001—2002).
 Руджеро — персонаж итальянского эпоса.
 Торре-Де-Руджеро — коммуна в Италии.